Madeira puede referirse a uno de los siguientes:

 Madeira, archipiélago portugués del Atlántico oriental;
 Madeira, isla principal del anterior archipiélago;
 Madeira, región autónoma portuguesa formada por el archipiélago homónimo y el de las Islas Salvajes;
 el Madeira, río de Sudamérica;
 Madeira, ciudad de Ohio, Estados Unidos;
 Madeira Beach, ciudad de Florida, Estados Unidos; y
 Vino madeira, vino fortificado de las islas Madeira.